AP Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 23 480 световых лет (около 7 200 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,6m до +14m.

Характеристики 
AP Близнецов — красная пульсирующая медленная неправильная переменная звезда (LB) спектрального класса M6,5, или M6. Эффективная температура — около 3337 К.

Примечания